Lineville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lineville (Alabama)
 Lineville (Iowa)
 South Lineville, Missouri